Домон

Топоним
 Домон — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз.

Фамилия
Домон де Сен-Люссон, Симон-Франсуа (?–после 11 ноября 1677) — французский колониальный чиновник, путешественник, исследователь Новой Франции.